Brennhof ist der Ortsname von

 Brennhof (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Brennhof (Oberrot), Einzelhof im zentralen Ortsteil von Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brennhof (Wilburgstetten), Ortsteil der Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern

 Brennhof (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft in der Marktgemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich

Gebäude
 Brennhof (Werfen), schlossähnliches Gebäude mit einem Laubengang, Sitz von Erzbischof Johann Franz Graf Khuen von Belasi

Siehe auch:
 Brandhof
 Brenndorf
 Brönnhof